Джон Мюррей — персоналии:
 Джон Мюррей (1718—1777) — 7-й баронет Мюррей, якобит, секретарь Карла Эдуарда Стюарта во время Якобитского восстания 1745—1746 годов.
 Джон Мюррей (ок. 1730 или 1732—1809) — 4-й граф Данмор, английский пэр и последний британский колониальный губернатор Вирджинии.
 Джон Мюррей (1660—1724) — 1-й герцог Атолл, шотландский политик и военачальник, участник Славной революции на стороне Вильгельма III Оранского.
 Джон Мюррей (1631—1703) — 1-й маркиз Атолл, шотландский роялист, сторонник Стюартов во времёна Английской гражданской войны 1640-х годов..
 Джон Мюррей (1741—1815) — английский и американский религиозный деятель и теолог, основатель универсалистской церкви в США.
 Джон Мюррей (1778—1843) — шотландский издатель.
 Джон Мюррей (ок. 1775-ок. 1807) — исследователь Австралии.
 Джон Мюррей (1841—1914) — английский естествоиспытатель и гидрограф.
 Джон Мюррей (1778—1820) — шотландский химик.
 Джон Кортни Мюррей (1904—1967) — американский теолог, католический священник из монашеского ордена иезуитов.
 Джон Мюррей (род. 1960) — американский генерал.